BCSS est un sigle, qui peut signifier :
 , une école secondaire située à Barrie, Ontario, Canada ;
 , une école secondaire située à Hamilton, Ontario, Canada ;
 , une école secondaire située à Markham, Canada ;
 , une école secondaire à Midway, en Colombie-Britannique ;
 , une école secondaire à Brampton, Ontario ;
 British Cactus & Succulent Society ;
 British Columbia Sheriff Service, service de shérif de la Colombie-Britannique ;
 BCSS Namur ;
 Banque-carrefour de la Sécurité sociale, une organisation gouvernementale fédérale belge.